Артур Уильям Освальд Дэвис (, 25 мая 1875,  — 16 января 1928, Окленд) — новозеландский шахматист валлийского происхождения.

Четырёхкратный чемпион Новой Зеландии: 1904 / 05, 1908, 1926 / 27 и 1927 / 28 гг. Серебряный призёр чемпионатов Новой Зеландии 1910 / 11, 1913 / 14 ги 1920 / 21 гг.

Уроженец графства Кармартеншир (Уэльс).

Семья 
Родители — Дэвид Прайс Дэвис и Леттис Дэвис (девичья фамилия неизвестна).

Брат — Гарольд Вон Дэвис.

Жена — Мэйбл Дэвис (урожд. Кинг).

Дети — Элиза (в замужестве Темпест) и Пол.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. У. Дэвиса в базе Chessgames
 Личная карточка А. У. Дэвиса на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Кармартеншире
Умершие в Окленде (Новая Зеландия)